Le Mur (Sartre), novellebundel van Jean-Paul Sartre
 Le Mur (film), Belgische film uit 1998